L'Accordéoniste, tableau de Pablo Picasso peint en 1911 ;
 L'Accordéoniste, chanson de Michel Emer, écrite en 1940, créée par Édith Piaf.